Батна:
 Батна — одно из имен Лилит.
 Батна — вилайет в Алжире.
 Батна — город в Алжире.